Ел Хагвејсито има више значења:

 Ел Хагвејсито (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвејсито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику